

Істіклольський джамоат — джамоат, район Носірі Хусрава, Хатлонська область
 Істіклольський джамоат — джамоат, Спітаменський район, Сугдійська область